B 168 bezeichnet:
 die Bundesstraße 168 in Deutschland
 die Mittersiller Straße in Österreich

Abkürzung